Бис ( от  — дважды):
 суффикс, означающий «второй (вторая, второе) в серии», к примеру: МиГ-15бис, «V.32 bis», «квартира № 32 bis» и т. п.
 возглас публики в театре, на концерте, означающий «вторично, ещё раз» и требующий от исполнителя повторного выступления (то есть «сыграть на бис»).
 
 «Бис» — российская юмористическая телепередача, выходившая на канале ТВ-6 в 1998—2001 годах.
 «Бис!» — второй сольный альбом Сергея Бабкина, вышедший в 2005 году.

БИС — аббревиатура:
 БИС — большая интегральная схема, микроэлектронное устройство, имеющее до 10 тыс. элементов в кристалле.
 «Электроника СС БИС» — советская ЭВМ, введённая в опытную эксплуатацию в 1989 году.
 БИС — Бюро индийских стандартов.
 БИС — «Башинформсвязь», российская телекоммуникационная компания, основанная в Уфе в 1992 году.
 БиС («Бикбаев и Соколовский») — российская поп-группа, существовавшая в 2007—2010 годах.

Фамилия 
 Бис, Йиржи (1941—2018) — чешский специалист в области проектирования и эксплуатации атомных электростанций.

См. также